Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении 2000 года прошёл 4—6 февраля в Волгограде в манеже ВГАФКа. Соревнования являлись отборочными в сборную России на чемпионат Европы в помещении, прошедший 25—27 февраля в бельгийском Генте. В турнире приняли участие около 700 спортсменов. На протяжении 3 дней было разыграно 28 комплектов медалей.

Чемпионат России по многоборьям в помещении 2000 проводился отдельно 18—20 февраля в Челябинске.

Соревнования 
Новый рекорд России в помещении установила в прыжке с шестом у женщин 18-летняя Елена Исинбаева. С первой попытки она взяла высоту 4,45 м и тем самым улучшила свой лучший результат в карьере сразу на 15 см. Данный результат стал также новым мировым рекордом среди юниоров (до 20 лет).

Отличную серию результатов в зимнем сезоне 2000 года продолжил Виталий Шкурлатов в прыжке в длину, ставший чемпионом страны с попыткой на 8,15 м. Для Виталия этот старт стал четвёртым подряд, на котором он преодолевает 8-метровый рубеж. Ранее в январе он показал лучшие результаты сезона в мире: 8,18 м, 8,30 м, 8,38 м.

Лучшее время в мировом сезоне на дистанции 1500 метров показала Ольга Кузнецова, лидировавшая большую часть дистанции — 4.05,44. У финишировавшей следом Юлии Косенковой — личный рекорд и второе место в мировом рейтинге (4.06,07).

Свой класс подтвердила в секторе для толкания ядра лидер сезона Лариса Пелешенко, в отсутствие освобождённой от отбора Светланы Кривелёвой не испытавшая серьёзных проблем в завоевании звания чемпионки России — 19,51 м.

Лидером мирового сезона стала победительница в беге на 3000 метров 38-летняя Любовь Кремлёва — 8.51,40. Ближайшую соперницу она опередила более чем на 3 секунды.

Победу с личным рекордом и вторым результатом сезона одержала в тройном прыжке Татьяна Лебедева — 14,75 м. Эта победа стала первой для спортсменки на национальных чемпионатах в помещении.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по многоборьям 
Чемпионы страны в мужском семиборье и женском пятиборье определились 18—20 февраля 2000 года в Челябинске в манеже Уральской академии физической культуры. Лучший результат сезона в мире у женщин показала Дина Корицкая, установившая личный рекорд — 4665 очков.

Мужчины

Женщины

Состав сборной России для участия в чемпионате Европы 
По итогам чемпионата и с учётом выполнения необходимых нормативов, в состав сборной для участия в чемпионате Европы в помещении в бельгийском Генте вошли:

Мужчины

60 м: Валерий Кирдяшёв, Дмитрий Васильев, Сергей Бычков.
200 м: Валерий Кирдяшёв.
400 м: Андрей Семёнов, Борис Горбань, Руслан Мащенко.
Эстафета 4х400 м: Андрей Семёнов, Борис Горбань, Дмитрий Головастов, Руслан Мащенко, Олег Ковалёв.
800 м: Юрий Борзаковский — имел освобождение от отбора, Сергей Кожевников, Дмитрий Богданов.
1500 м: Вячеслав Шабунин.
3000 м: Сергей Дрыгин.
60 м с барьерами: Андрей Кислых.
Прыжок в высоту: Вячеслав Воронин — имел освобождение от отбора, Пётр Брайко, Алексей Крысин.
Прыжок с шестом: Вадим Строгалёв.
Прыжок в длину: Виталий Шкурлатов.
Тройной прыжок: Геннадий Марков — имел освобождение от отбора, Игорь Спасовходский, Сергей Кочкин.
Толкание ядра: Сергей Ляхов.

Женщины

60 м: Наталья Игнатова — позднее снялась с соревнований, Марина Кислова.
200 м: Ирина Хабарова, Екатерина Лещёва, Наталья Воронова.
400 м: Наталья Назарова — имела освобождение от отбора, Ирина Росихина, Светлана Поспелова.
Эстафета 4х400 м: Наталья Назарова, Ирина Росихина, Светлана Поспелова, Юлия Сотникова, Олеся Зыкина.
800 м: Наталья Цыганова — имела освобождение от отбора.
1500 м: Ольга Кузнецова, Юлия Косенкова, Любовь Кремлёва.
3000 м: Ольга Егорова — имела освобождение от отбора.
60 м с барьерами: Юлия Граудынь.
Прыжок в высоту: Виктория Серёгина, Ольга Калитурина, Виктория Сливка.
Прыжок с шестом: Елена Исинбаева, Елена Белякова, Светлана Феофанова.
Прыжок в длину: Ольга Рублёва — имела освобождение от отбора, Татьяна Тер-Месробьян.
Тройной прыжок: Татьяна Лебедева, Оксана Рогова.
Толкание ядра: Светлана Кривелёва — имела освобождение от отбора, Лариса Пелешенко, Людмила Сечко.
Пятиборье: Елена Прохорова, Ирина Вострикова.

См. также 
 Чемпионат России по лёгкой атлетике 2000

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты России по лёгкой атлетике
Февраль 2000 года
Чемпионаты России в 2000 году
Спортивные соревнования в Волгограде
2000 год в Волгоградской области
2000 год в лёгкой атлетике